Les Trachéophytes (du grec Trakheia, conduit raboteux) ou Trachéobiontes (Tracheobionta), appelées aussi plantes vasculaires associent différentes divisions :
 les Lycophytes (Lycopodes et Sélaginelles) ;
 les Monilophytes (Fougères et Prêles) ;
 les Gymnospermes (Conifères, Cycas, Gingko, etc.) ;
 les Angiospermes (plantes à fleurs).
Les caractères principaux sont l'existence de racines et la présence de vaisseaux conducteurs (phloème et xylème contenant des trachéides, d'où le nom de Tracheophyta) assurant la circulation de la sève.

Les Polysporangiophytes sont des plantes apparues à l'Ordovicien et qui sont les premières plantes vasculaires connues.

Nombre d'espèces 
Le groupe des Tracheophyta comprend  ( selon Ulloa Ulloa et al. publiés dans la revue Science fin 2017) connues en 2015 (dont  de plantes à fleurs), sachant que près de  espèces sont découvertes par an (dont  [moyenne sur , donnée en 2017] rien que pour les Amériques où à la fin de 2017 étaient répertoriées  vasculaires, classées en  et , soit 33 % du total mondial connu).

Biologie

Adaptations au milieu terrestre 
Le milieu aérien impose des contraintes hydriques par rapport au milieu aquatique pour les plantes qui ont conquis les terres. Les trachéophytes présentent plusieurs traits évolutifs très adaptés à la vie terrestre, notamment l'homéohydrie (leur teneur en eau est maintenue relativement constante pendant toute leur existence, quelles que soient les variations de l'état hygrométrique de l'air et de la teneur en eau du sol : cuticule cireuse et spores entourées d’une paroi imprégnée de sporopollénine qui préviennent de la déshydratation par la transpiration ; présence de racines et de vaisseaux conducteurs qui permettent la circulation de l'eau et des nutriments dans toutes les parties de la plante ; développement d'un appareil végétatif très ramifié qui permet d'échanger au maximum le dioxyde de carbone et le dioxygène avec l'air.

Cycles reproductifs

Classification

Classes actuelles 
Les classes des nouvelles classifications correspondent à des rangs traditionnellement considérés comme des divisions avec une terminaison en -phyta.
Liste des classes selon ITIS et World Register of Marine Species :
 sous-division des Lycopodiophytina :
 Lycopodiopsida - Lycophytes
 sous-division des Polypodiophytina :
 Polypodiopsida - Fougères et Prêles
 sous-division des Spermatophytina : (Plantes à graines)
 (Angiospermes):
 Magnoliopsida - Plantes à fleurs
 (Gymnospermes) : 
 Cycadopsida (avec les Cycas)
 Ginkgoopsida (avec le Ginkgo)
 Gnetopsida – Gnétophytes
 Pinopsida – Conifères.

Groupes fossiles 
Liste des groupes fossiles selon Novikov & Barabasz-Krasny (2015) :
 sous-règne Lycopodiobiotina Doweld (= Pteridophyta) :
 division † Langiophytophyta Doweld
 division † Rhyniophta Cronq., Takht. & Zimmerm.
 division † Zosterophyllophyta H. Bold  –  groupe-tronc des Lycophytes
 sous-règne Pteridiobiotina Britton & Brown (= Euphyllophyta) :
 super-division Cycadophytanae Doweld (= Spermatophytina) :
 division † Progymnospermophyta Bold et al.
 division † Pteridospermatophyta Meyen  –  « Fougères à graines ».

Ces divisions peuvent, dans les nouvelles classifications, avoir le rang de classe et une terminaison en -opsida au lieu de -phyta.

Phylogénie basale 

Classification phylogénétique : voir article Archaeplastida (classification phylogénétique).

Outils taxonomiques 
Depuis plusieurs siècles les flores permettent aux botanistes d'identifier les espèces de trachéophytes qu'ils observent. Les progrès de l'histologie, de la phylogénétique  la génétique puis l'apparition de l'informatique et de la bioinformatique ou encore la découverte de nouveaux biomarqueurs (cyanogènes par exemple) ont ensuite contribué à l'apparition de nouveaux moyens d'étude et d'identification.

Par exemple, en France, au début de 2015, la base de données BDTFX, contient un référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et des pays voisins, et un index synonymique et nomenclatural de  pour . Il est issu de la BDNFF, et a été mis au point par Tela Botanica. Depuis , il propose aussi des liens vers la diagnose du nom et renvoie vers le numéro de page correspondante de Flora Gallica.

Pour la France, une nouvelle version () du référentiel des trachéophytes de métropole a été mise en ligne sur le site de l’INPN.

Données de répartition 
En France, la Fédération des conservatoires botaniques nationaux met à disposition du grand public, sur Internet, des données de répartition sur les trachéophytes à travers un atlas national de la flore de France.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 2019, poster récapitulatif : Phylogénie des Trachéophytes. Plantes Vasculaires – Systématique et Caractéristiques. Version française du Tracheophyte Phylogeny Poster de .

Articles connexes 
 Glossaire de botanique
 Plante non vasculaire

Liens externes

Bases taxonomiques

Tracheophyta

Tracheobionta (non valide) 
 

 
Division de plantes (nom scientifique)